Rakitovo est un toponyme qui peut désigner :
Rakitovo, une ville de Bulgarie ;
Rakitovo, une obchtina de l'oblast de Pazardjik en Bulgarie ;
Rakitovo, une localité de Serbie située sur le territoire de la Ville de Jagodina, district de Pomoravlje.